Voici la liste des planètes mineures numérotées de 505001 à 506000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 505001 à 506000

505001-505100

505101-505200

505201-505300

505301-505400

505401-505500

505501-505600

505601-505700

505701-505800

505801-505900

505901-506000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000